Desa Keyongan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Keyongan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,45, long 110,74), 
 Desa Keyongan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,22, long 111,15), 
 Desa Keyongan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar